Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Chatsworth (Derbyshire) – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Chatsworth – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Murray
 Chatsworth – miejscowość w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Chatsworth – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Chatsworth – dzielnica Los Angeles
Gminy w USA:
 Chatsworth (ang. Chatsworth Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston

Miejscowości w Kanadzie:
 Chatsworth w Ontario